bada ( — море) — платформа для мобильных телефонов с сенсорными экранами («тачфонов»), умных телевизоров и умных часов. Разрабатывалась компанией Samsung Electronics на основе опыта разработки и развития проприетарной платформы SHP (Samsung Handset Platform). Телефоны на платформе bada получили название «бадафоны» (bada phones) и позиционировались производителем как смартфоны.

О платформе 
bada является платформой закрытого типа, для которой:
 могут быть разработаны родные (нативные, от  — родной, свойственный) приложения, то есть приложения, разрабатываемые непосредственно под платформу, с использованием SDK от производителя;
 может быть использовано неограниченное количество вариантов аппаратных решений, и, как следствие, ОС (Linux, RTOS, Windows Mobile).

Платформа bada имеет многоуровневую архитектуру. Слой операционной системы является нижним, а вышележащие уровни используют его функции для доступа к аппаратуре.

Над уровнем ядра операционной системы () располагается слой устройства (). Службы, работающие на этом уровне, базируются на возможностях уровня ядра и обеспечивают вышележащие слои доступом к таким функциям устройства, как работа с графикой, мультимедиа и коммуникациям. Именно благодаря этому уровню программы, написанные для Bada, получают 3D-графику и возможность выхода в Сеть с помощью всех известных коммуникационных интерфейсов. Кстати, обеспечением поддержки социальных сервисов вплотную занимается вышележащий уровень Service.

Программы в среде bada выполняются без использования промежуточного программного обеспечения типа Java-машины. Bada обеспечивает поддержку многозадачности и доступ программ ко всем функциям платформы.

Со второй половины 2010 года и до конца 2012 года продажи «бадафонов» составляли от 2 млн шт. до 5 млн шт. за квартал. В III квартале 2012 года bada опередила по популярности Windows Phone, но в IV квартале 2012 года снова снизила свою позицию. На конец 2012 года платформа bada занимала пятое место среди мобильных операционных систем.

Закрытие платформы 
В январе 2012 года компания Samsung заявила о планах объединения своей платформы с Tizen — другой мобильной платформой, разрабатываемой совместно с Intel, Asus и Acer. Однако окончательное решение по данному вопросу в компании тогда ещё не было принято.

Samsung официально сменил проект bada на Tizen 
25 февраля 2013 года Samsung официально заявил о слиянии bada c Tizen, заявив: «Лучше рассматривать это не как слияние, а как переход от старого качества к новому», тем самым заявив о конце bada. Полное окончание поддержки bada закончится с выходом первого Tizen-устройства.

Как ни странно, 28 февраля 2013 Samsung выпустила новую версию набора комплекта средств разработки bada SDK 2.0.6.
В апреле Samsung объявила о старте Port-a-thon для bada-разработчиков с целью мотивировать портирование приложений с bada на Tizen.

Информация о том, что компания Samsung решила закрыть свой проект разработки смартфонов на базе собственной платформы bada, не является ни новостью, ни секретом, но до недавнего времени не имелось официальных сообщений о том, что он будет трансформирован в часть разработки ОС Tizen. Сейчас же эту информацию озвучил директор Samsung Media Solutions Center г-н Хонг Вонпё (Hong Won-pyo). Разработки в рамках bada прекращаются, а всё наследие проекта будет интегрировано в Tizen. При этом возможности обновления смартфонов с bada на ОС Tizen не предполагается, хотя в дальнейшем предполагается сохранение совместимости приложений обеих систем. От этого выигрывают не только пользователи и разработчики приложений, но и компания Samsung, поскольку для новой ОС уже будет довольно приличный каталог приложений. 
Выход первых смартфонов с Tizen запланирован на август-сентябрь 2013 года.

В начале 2015 г. Samsung Electronics закрыла на своём сайте форум и прекратила поддержку разработчиков ОС bada, что  означает полное закрытие проекта bada developers.

Конкурирующие продукты 
Основные конкуренты bada:
 Android (Google)
 BlackBerry OS (BlackBerry)
 iOS (Apple)
 MeeGo (MeeGo Technical Steering Group, Nokia)
 Open webOS (Hewlett-Packard)
 Symbian (Nokia)
 Windows Phone (Microsoft)

Соотношение количества смартфонов с различными операционными системами:

Продукты 
Модели телефонов Samsung на платформе bada представлены в таблице.

Ссылки 
 
 Обзор платформы Samsung bada // mobi.ru, 24.03.2010

Примечания 

Продукция Samsung Electronics
Операционные системы для мобильных устройств